Das Kürzel CJR steht für

 Caja Rural-Seguros RGA, ein spanisches UCI-Radsportteam
 Cadence Jazz Records, ein Plattenlabel
 Columbia Journalism Review, ein US-amerikanisches Journalismus-Magazin
 Cour de justice de la République, ein französisches Gericht, das ausschließlich über die Verfehlungen französischer Minister in Ausübung ihres Amtes urteilt, siehe Gerichtshof der Republik

Abkürzung